Ке́мени () — венгерская фамилия.

 Кемени, Джон Джордж (1926—1992) — американский математик, специалист по информатике.
 Кемени, Ференц (1860—1944) — венгерский писатель, педагог и гуманист, номинант Нобелевской премии по литературе 1901 и 1902 годов.
 Кемени, Эмиль (1860—1925) — американский шахматист.
 Кемени, Янош (1607—1662) — трансильванский князь.

См. также 
 Кемень